Der georgische Fußballpokal (), auch David Kipiani Cup genannt, ist der höchste Pokalwettbewerb im georgischen Fußball. Von 1944 bis 1989 fand der Pokal der sowjetischen Unionsrepublik GSSR statt. Am 15. Februar 1990 wurde der eigenständige Georgische Fußballverband gegründet. Er ist neben dem Pokal auch für die Meisterschaft die Umaghlessi Liga zuständig. Im Jahr 2001 wurde der Wettbewerb nach dem ehemaligen georgischen Fußballer Dawit Qipiani benannt; der kurz zuvor verstorben war. Der Pokalsieger erhält einen Startplatz in der Qualifikation für die UEFA Europa League. Rekordgewinner ist mit 13 Siegen Dinamo Tiflis und der aktuelle Gewinner 2022 heißt Torpedo Kutaissi.

Die Endspiele im Überblick 

* Gewinner des nationalen Doubles aus Meisterschaft und Pokalsieg.

Rangliste der Sieger und Finalisten

Weblinks 
 weltfussball.de: Siegerliste
 rsssf.com: Liste der Pokalsieger seit 1944 (englisch)

Einzelnachweise 

Pokal